Enzo Bonagura (1900-1980) – poeta e paroliere italiano
Gianni Bonagura (1925-2017) – attore e doppiatore italiano
Pasquale Bonagura – compositore di canzoni e colonne sonore italiano
Romano Bonagura (1930-2010) – bobbista italiano